Николай Высоцкий: Высоцкий, Николай Гаврилович (1876—?) — писатель.
 Высоцкий, Николай Константинович (1864—1932) — геолог, в честь него назван минерал высоцкит.
 Высоцкий, Николай Павлович (1831—?) — гражданский инженер, архитектор.
 Высоцкий, Николай Петрович (1751—1827) — генерал-майор, флигель-адъютант, фаворит Екатерины II.